Helyek
 Moulin Rouge, híres párizsi mulató
 Moulin Rouge, pesti mulató

Irodalmi mű
 Moulin Rouge, Pierre la Mure regénye Henri de Toulouse-Lautrec életéről

Filmek
 Moulin Rouge (1928), Ewald André Dupont némafilmje
 Moulin Rouge (1952), John Huston filmje
 Moulin Rouge! (2001), Baz Luhrmann filmje